Parochis är ett släkte av plattmaskar. Parochis ingår i familjen Philophthalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Parochis